

Geografia 
 Atollo di Ant – atollo delle isole Senyavin (Micronesia)

Sigle 
 Associazione nazionale tumori

Astronomia 
  Ant – abbreviazione della costellazione della Macchina Pneumatica

Codici 
 ant – Codice ISO 639-3 della lingua antakarinya
 ANT – Codice ISO 3166-1 alpha-3 per le ex-Antille Olandesi
 ANT – Codice nazione del CIO per Antigua e Barbuda
 ANT – Codice nazione della FIFA per le ex-Antille Olandesi

Informatica 
 Ant – software, basato su Java, per l'automazione del processo di build realizzato dalla Apache Software Foundation
 ANT – Rete di sensori senza fili proprietaria ma con accesso libero

Mineralogia 
 Ant – abbreviazione di anatasio

Note